Sicaya steht für:

in Bolivien:
 Sicaya (Bolivien), Ortschaft in Bolivien
 Municipio Sicaya, Verwaltungseinheit im Departamento Cochabamba
 Kanton Sicaya, Verwaltungseinheit im Municipio Sicaya

in Peru:
 Sicaya (Huancayo), Stadt in Peru
 Distrikt Sicaya, Verwaltungseinheit in der Provinz Huancayo